Первенство мира среди молодёжи по вольной борьбе — международные соревнования борцов, проводимые под эгидой Объединённого мира борьбы. Первенства мира среди молодёжи до 20 лет начали проходить с 1969 и проводятся каждые 2 года.

Первенства и годы, место проведения

Ссылки 
 https://uww.org/database 

1969 год в вольной борьбе
Соревнования по вольной борьбе